Gislinge (plaats), plaats in Denemarken
 Gislinge (parochie), parochie in Denemarken